Iglesias je lahko:
 Iglesias (priimek)
 Iglesias, Carbonia - Iglesias (Italija)